Гадон — фамилия. Гадон (польск. Gadon) — дворянский род одноимённого герба.

Известные носители:

 Гадон, Владимир Сергеевич — (17 января 1860, Санкт-Петербург — 17 сентября 1937, Москва) — генерал-майор Свиты Его Императорского Величества.
 Гадон, Сара (; род. 4 апреля, 1987) — канадская актриса.
  — американский историк.